Фёдор-Кёлюете — топоним (тип: лимноним) в России  якутского происхождения.

 Фёдор-Кёлюете — озеро,  на правом берегу р.Арга-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°02'с.ш. 150°28'в.д..
 Фёдор-Кёлюете — озеро,  юго-восточнее оз.Соболох, Республика Саха (Якутия), координаты 66°21'с.ш. 151°21'в.д..

Примечания

См. также 
Фёдор-Кюель